Слау — имя собственное.
 Слау () — город в Англии, в графстве Беркшир.
 СЛАУ — система линейных алгебраических уравнений.